Júkovo (Tomsk), localitat de la província de Tomsk, a Rússia
 Júkovo (Penza), localitat de la província de Penza, a Rússia
 Júkovo (Sverdlovsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia
 Júkovo (Riazan), localitat de la província de Riazan, a Rússia